baranek – młody samiec owcy domowej

Integralne części wsi w Polsce 

 Baranek – część wsi Giżyn w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Strzegowo
 Baranek – przysiółek wsi Ciosny w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Wiśniew

Osoby 
 Frida Baranek (ur. 1961) – brazylijska rzeźbiarka, graficzna, architekt i artysta plastyk
 Miroslav Baranek (ur. 1973) – czeski piłkarz
 Stanisław Baranek – krakowski architekt

Inne znaczenie 
 baranek – rodzaj tynku

Zobacz też 

 Baranek – piosenka Stanisława Staszewskiego
 Baranek Boży – w religii chrześcijańskiej symbol Chrystusa
 Baranek Shaun – serial animowany oraz postać fikcyjna z filmu animowanego Golenie owiec
 Baranek turyński – rasa królika
 Błękitny Baranek – zabytkowy spichlerz w Gdańsku